La  coupe du monde de boxe amateur  s'est déroulée du 10 au 14 décembre 2008 à Moscou, Russie, sous l'égide de l'AIBA (Association Internationale de Boxe Amateur).

Le format de la compétition a changé lors de cette édition : auparavant les boxeurs s'affrontaient par équipes interposées alors que dorénavant seuls les boxeurs les mieux classés par catégorie sont sélectionnés, le pays vainqueur étant celui totalisant le plus grand nombre de médailles toutes catégories confondues.

Résultats

Mi-mouches (– )

Mouches (– )

Coqs (– )

Plumes (– )

Légers (– )

Super-légers (– )

Welters (– )

Moyens (– )

Mi-lourds (– )

Lourds (– )

Super-lourds (+ ) 

Cuba l'emporte avec 6 médailles d'or et 2 d'argent.

Lien externe 
 Résultats de la coupe du monde 2008

2008
Sport en Russie en 2008
Événement sportif à Moscou
Sport en décembre 2008
Monde